Sóhajok horrorfilm, amit Dario Argento rendezett (Suspiria; 1977)
Sóhajok mobilfilm, amit Kamarás Iván rendezett (2005)
Sóhajok horrorfilm, amit Luca Guadagnino rendezett (''Suspiria; 2018)